Poręba [] (poln. für „Waldlichtung“, „Kahlschlag“) ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Poręba – Stadt in der Woiwodschaft Schlesien, im Powiat Zawierciański (Poremba)
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, im Powiat Jarociński, in der Gmina Jaraczewo
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, im Powiat Buski, in der Gmina Gnojno
 Poręba – Weiler in der Woiwodschaft Heiligkreuz, im Powiat Włoszczowski, in der Gmina Kluczewsko
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, im Powiat Myślenicki, in der Gmina Myślenice
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Lebus, im Powiat Międzyrzecki, in der Gmina Przytoczna (Rosenthal Hauland)
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Łódź, im Powiat Opoczyński, in der Gmina Żarnów
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Lipski, in der Gmina Lipsko
 Poręba (Bystrzyca Kłodzka) – Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, im Powiat Kłodzki, in der Gmina Bystrzyca Kłodzka (Lichtenwalde)
 Poremba – Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, im Powiat Strzelecki, in der Gmina Leśnica (Poremba)
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Pommern, im Powiat Człuchowski, in der Gmina Debrzno
 Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, im Powiat Pszczyński, in der Gmina Pszczyna (Poremba)
 Szklarska Poręba – Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien im Powiat Jeleniogórski (Schreiberhau)
 Świnna Poręba – Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, im Powiat Wadowicki, in der Gmina Mucharz

Poręba ist der Familienname folgender Personen:
 Bohdan Poręba (1934–2014), polnischer Regisseur
 Łukasz Poręba (* 2000), polnischer Fußballspieler
 Maciej Poręba (* 1951), polnischer Politiker
 Patryk Poręba (* 1992), polnischer Rennrodler
 Tomasz Poręba (* 1973), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Poręby